Le mois de prairial est le neuvième mois du calendrier républicain français correspondant, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 20 mai au 18 juin du calendrier grégorien. Il suit le mois de floréal et précède messidor.

Étymologie 
Il tirait son nom « de la fécondité riante & de la récolte des prairies de mai en juin », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II () par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

Histoire 
L'ère républicaine s'étant achevée le , il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de mois de prairial an XIV.

Calendrier 

Mois du calendrier républicain

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna